Белл, Эрик Робин (род. 1947) — ирландский музыкант (гитарист) и автор песен; один из основателей группы Thin Lizzy.
 Белл, Эрик Темпл (1883—1960) — американский математик шотландского происхождения.